Claudio Herrera puede hacer referencia a:

Claudio Herrera, un futbolista uruguayo.
Claudio Herrera, un pianista mexicano.